Щеньовский () — польская фамилия. Известные носители:

 Щеньовский, Игнацы (1853—1932) — польский государственный деятель, инженер, сахарозаводчик.
 Щеньовский, Штепан (1898—1979) — польский физик, академик.
 Щеньовские — польский дворянский род.